Johnston County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Johnston County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Johnston County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína